Памятник в честь Обольского комсомольского подполья () — памятник в городском посёлке Оболь Шумилинского района Витебской области Белоруссии.

История 
Памятник посвящён Обольской подпольной комсомольской организации «Юные мстители», действовавшей в период Великой Отечественной войны с начала 1942 года по август 1943 года. Комсомольская организация, в состав которой входило около 40 человек, была создана по инициативе Сиротинского подпольного райкома КП(б)Б и ЛКСМБ из комсомольцев и молодёжи посёлка Оболь, деревень Ушалы, Зуи, Мостище и Ферма.

В июне 1942 года состоялось избрание комсомольского комитета организации. В него вошли Е. Зенькова (секретарь), М. Дементьева, В. Езавитов, И. Езавитов, Е. Езавитов, М. Лузгина, З. Портнова, Н. Азолина, В. Шашкова. Деятельностью «Юных мстителей» руководили Сиротинские подпольные райкомы КП(б)Б и ЛКСМБ. За время существования организации комсомольцы в общей сложности произвели 21 диверсию: взорвали водокачку, 3 мотовоза, пустили под откос несколько эшелонов, сожгли льнозавод, несколько мостов, уничтожили около 10 автомашин. Подпольщики добывали и передавали партизанам оружие, медикаменты, информацию о дислокации вражеских войск, проводили агитацию среди населения, распространяли листовки и сводки Совинформбюро. Летом 1943 года организация насчитывала 38 человек и была разделена на 3 группы: Обольскую, Мостищенскую, Ушальскую.

За мужество и героизм, проявленные в борьбе против немецких войск в Великую Отечественную войну, многие подпольщики комсомольской организации «Юные мстители» были награждены орденами и медалями, Е. С. Зенькова и З. М. Портнова были удостоены звания Героя Советского Союза.

В 1968 году, справа от шоссе Городок — Невель, был установлен памятник в честь подпольщиков работы скульптора Я. А. Печкина.

Описание 
Памятник в честь Обольского комсомольского подполья представляет собой бетонную стелу неправильной формы высотой 6 м, на которой размещён четырёхфигурный рельеф с изображениями в профиль юношей и девушек. Различные оттенки драматических переживаний, решительное и гневное выражение лиц переданы выразительной линией. Образная композиция подчёркивает силу духа молодёжи, которая намеревалась бороться с фашистскими захватчиками.

Примечания

Литература 
 Помнік у гонар Обальскага камсамольскага падполля // Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Віцебская вобласць / рэдкал.: С. В. Марцэлеў [і інш.]. — Мн., 1985. — С. 471—472.
 Якушаў, У. Героям Обалі прысвячаецца // Віцебскі рабочы. — 1964. — 7 ліп. — С. 2.

Оболь
Обольскому комсомольскому подполью
Появились в 1968 году в Белоруссии
Здания и сооружения, построенные в 1968 году в СССР